Flower Hill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Flower Hill (Alabama) im Lawrence County
 Flower Hill (Louisiana) im West Feliciana Parish
 Flower Hill (New York) im Nassau County